Potiche peut désigner :
 Une personne ayant des fonctions de peu d'utilité
 Potiche, pièce de théâtre de Pierre Barillet et Jean-Pierre Grédy créée en 1980 ;
 Potiche, film de François Ozon adapté de la pièce sorti en 2010.

Voir aussi 
 Potichomanie